Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2016 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger war Novak Đoković, der bereits in der dritten Runde an Sam Querrey scheiterte. Das Finale bestritten Andy Murray und Milos Raonic, das Murray in drei Sätzen gewann. Dies war sein zweiter Triumph in Wimbledon nach 2013 und sein dritter Grand-Slam-Titel insgesamt.

 Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships fand für die Herren vom 20. bis 23. Juni 2016 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

 Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Wimbledon Championships 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen.

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 Draw auf wimbledon.com (englisch)

Herreneinzel
2016